Melodifestiválen 2019 — ежегодный шведский песенный конкурс Melodifestivalen стал 59-м по счёту. Как и предыдущие годы конкурс являлся национальным отбором для международного песенного конкурса Евровидение, который прошёл в 2019 году в Тель-Авиве. Организацией конкурса выступал национальная телекомпания страны SVT. Победу одержал John Lundvik с песней «Too Late For Love».

Формат 
Конкурс прошел в различных городах Швеции, как и в предыдущие годы. В фестивале в общей сложности выступило 28 конкурсантов. В каждом полуфинале выступило по 7 артистов, из которых двое лучших проходили финал, а конкурсанты занявшие третье и четвертое место получали право на второй шанс. В финале за победу и право участие в Евровидении поборолись 12 участников.

Изменения в правилах 
Шведская национальная телекомпания SVT объявили об изменении системы голосования. Последнее серьезное изменение произошло в 2015 году, когда было введено приложение.

Голоса телезрителей были разделены на восемь групп. Первые семь — это возрастные группы. Каждая группа обладает своим набором баллов: 1-8, 10 и 12 в финале, а полуфиналах 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12. Эти баллы были распределены между участниками шоу. Восьмой группой стало обычное телефонное голосование. Голосование по СМС полностью отменено. Во втором шансе также каждая группа присваивала баллы в каждом поединке. В случае равенства баллов организаторы могли прибегнуть к детальному голосованию.

В финале победителя определяли 8 (ранее 11) международных жюри и телезрители.

Шоу 

12 сентября были объявлены даты и города, где пройдет конкурс.

Выбор песни 
С 31 августа до 17 сентября 2018 года, композиторы имели возможность подавать свои заявки на SVT. Выбор производился следующим образом:

 14 песен выбирали из числа заявок;
 13 песен были выбраны по приглашению SVT;
 победитель The Lovers Of Valdaro получал право участие в конкурсе.

Всего было прислано 2259 заявок, что на 476 меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель с 2015 года.

Ведущие 

26 октября на пресс-конференции SVT представили будущих ведущих конкурса. Ведущими стали: Сара Доун Файнер — шведская певица, актриса, комик, участница Melodifestivalen 2009, а также была ведущей в 2012 году; Коджо Аколор — шведский комик и ведущий; Марика Карлссон — ведущая и комик; Эрик Сааде — шведский певец, представитель Швеции в Евровидение 2011, а также был ведущим на гринруме в 2013 году.

Песни-участницы 
27 ноября 2018 года состоялся пресс-конференция, где были представлены участники.

Полуфиналы

1-й полуфинал 
Дата — 2 февраля 2019 года.

Место проведения — Гётеборг, Скандинавиум.

 Количество голосов: 7,158,333 голосов (новый рекорд).
 Собранные средства: 573,040 шведских крон.
Телезрители: 3,038,000 зрителей.

2-й полуфинал 
Дата — 9 февраля 2019 года.

Место проведения — Мальмё, Мальмё Арена.

Количество голосов: 6,993,333 голосов.
Собранные средства: 522,183 шведских крон.
Телезрители: 2,924,000 зрителей.

3-й полуфинал 
Дата — 16 февраля 2019 года.

Место проведения — Лександ, Tegera Arena.

Количество голосов: 6,305,045 голосов.
Собранные средства: 662,869 шведских крон.
Телезрители: 2,875,000 зрителей.

4-й полуфинал 
Дата — 23 февраля 2019 года.

Место проведения — Лидчёпинг, Спарбанкен Арена.

Количество голосов: 6,810,817 голосов.
Собранные средства: 905,041 шведских крон.
Телезрители: 2,689,000 зрителей.

Второй шанс 
Дата — 2 марта 2019 года.

Место проведения — Нючёпинг, Nyköpings Arenor, Rosvalla

Количество голосов: 7,244,085 голосов.
Собранные средства: 949,238 шведских крон.
Телезрители: 2,632,000 зрителей.

Финал 
Дата — 9 марта 2019 года.

Место проведения — Стокгольм, Френдс Арена

Результаты 

Количество голосов: 15,757,707 голосов.
Собранные средства: 4,273,096 шведских крон.
Телезрители: 3,614,000 зрителей.
Всего голосов: 50,207,280 голосов.
Собранные средства (общее): 7,885,467 шведских крон.

Глашатаи 
8 марта 2019 года объявили состав глашатаи международного жюри:

  — Карла Бугальо (продюсер Евровидения 2018 года);
  — Марвин Дитманн (режиссёр-постановщик Евровидения с 2015 года);
  — Стефани Верретт (глава делегации);
  — Эви Папамичаэль (глава делегации);
  — Бруно Берберес (классический глашатай Melodifestivalen, бывший глава делегации Франции);
  — Криста Сиегфридс (представительница Финляндии в 2013 году, участница Melodifestivalen 2016 и 2017);
  — Саймон Проктор (классический глашатай Melodifestivalen от BBC);
  — Дана Интернэшнл (победительница Евровидение 1998 года).

Интересные факты 

 Новая система голосования произвела одно отличие: Lina Hedlund вышла в финал из третьего полуфинала вместо Rebecka Karlsson.
 При старой системе John Lundvik вышел бы только со 2-го места, уступив Bishara.
 Во втором полуфинале Oscar Enestad при старой системе занял бы 6 место.
 В четвёртом полуфинале Ann-Louise Hanson стало 5-й, при старом системе стало бы последней.

Галерея

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Третий полуфинал

Четвёртый полуфинал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Евровидение 2019
 Конкурс песни Евровидение
 Melodifestivalen
 Швеция на песенном конкурсе Евровидение
 SVT
 Швеция